Јохан Непомук Карл од Лихтенштајна (1724 — 1748) је био кнез Лихтенштајна између 1732. и 1748. године. Био је син Јохана Јозефа Антона.

Када је његов отац умро имао је само осам година па је Јозеф Вензел владао у његово име као регент. Пунолетан је постао 1745. када је преузео власт у Лихтенштајну. Умро је три године касније са 24 године. Његовом смрћу, лоза Антона Флоријана се угасила. Наследио га је Јозеф Венцел.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1724.
Умрли 1748.
Кнежеви Лихтенштајна